Osoby o tym nazwisku:
 Bengt Samuelsson – szwedzki biochemik
 Conny Samuelsson – szwedzki żużlowiec
 Emma Samuelsson – szwedzka szpadzistka
 Fredrik Samuelsson – szwedzki lekkoatleta
 Gunnar Samuelsson – szwedzki biegacz narciarski, olimpijczyk
 Jessica Samuelsson – szwedzka lekkoatletka
 Jimmy Samuelsson – szwedzki zapaśnik, olimpijczyk
 Johan Samuelsson – szwedzki unihokeista
 Magnus Samuelsson – szwedzki zawodnik armwrestlingu
 Mikael Samuelsson – szwedzki hokeista, olimpijczyk
 Sebastian Samuelsson – szwedzki biathlonista, olimpijczyk
 Samuli Samuelsson – fiński lekkoatleta